Firebrand – personaggio dei fumetti DC Comics
 Firebrand –  personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Blackburn Firebrand – un cacciabombardiere e aerosilurante britannico degli anni quaranta e cinquanta